QAS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Chlef (Algeria)